Theobald III. bezeichnet folgende Personen:

 Theobald III. (~1010–1089), Graf von Blois, siehe Theobald I. (Champagne)
 Theobald III. (Champagne) (1179–1201), Graf von Champagne